Die Mestaruussarja 1961 war die 31. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zwölf Mannschaften vom 30. April bis 8. Oktober ausgespielt. Meister wurde Helsingfors IFK. HIFK hatte am Ende der Saison einen Punkt Vorsprung auf Kronohagens IF.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Kai Pahlman (HPS) wurde mit 20 Treffern Torschützenkönige der Mestaruussarja 1961.

Fußballpokal 
Im Finale des finnischen Fußballpokal standen Kotkan Työväen Palloilijat und die Helsingin Pallo-Pojat. Der Zweitligist Kotka gewann mit 5:2.

Internationales Abschneiden 
Helsingfors IFK qualifizierte sich als Meister der Saison 1961 für den Europapokal der Landesmeister 1962/63:

 Meister Helsingfors IFK (Landesmeisterpokal)
 Vorrunde: 3:5 und 0:2 gegen

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1961
1961